Benoit III Audran, baptisé le  à Paris, est un graveur français du . Sa date exacte de naissance se situe avant 1740, et celle de son décès n'est pas mentionnée

Biographie
Benoit III est le fils de Michel Audran, entrepreneur des tapisseries pour le Roy, et de Marie Agnès Chambonnet. Il est le frère aîné de Prosper Gabriel Audran, graveur, et de deux autres sœurs.

Faute de ne connaître aucun de ses ouvrages, Benoit III est reconnu comme un graveur amateur. 

Aucune information ne permet, à ce jour, de le situer dans une quelconque activité, ni quels sont ses moyens d'existence.

Bibliographie

Annexe
Famille Audran

Notes et références  
 
 
 

Naissance en mai 1740
Date de décès non renseignée (XVIIIe siècle)
Graveur français du XVIIIe siècle